Maserati 250F — итальянский гоночный автомобиль, построенный Maserati для участия в этапах серии Формулы-1. Использовался в гоночной серии с января 1954 года по ноябрь 1960 года. За это время было построено 26 болидов.

Механика 

На большинстве Maserati 250F был установлен рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, развивавший 220 л. с. при 7400 об/мин. Он оснащался барабанными тормозами 13,4", имел независимую переднюю рычажную подвеску, а сзади использовалась подвеска Де Дион. Разработкой автомобиля занимались Джоаккино Коломбо, Витторио Беллентани, Альберто Массимино и Валерио Колотти.

Оптимизированная версия с кузовом, предусматривающим частично закрытые колёса (по аналогии с Mercedes-Benz W196 Stromlinienwagen 1954 года), была использована в Гран-при Франции 1956.

Гоночная история 

Maserati 250F дебютировал в 1954 году на Гран-при Аргентины, где Хуан Мануэль Фанхио выиграл первую из двух своих побед на Maserati, пока не перешёл в новую команду Mercedes-Benz. Фанхио стал чемпионом мира в сезоне 1954 года, при этом учитывались очки, набранные им как на Mercedes, так и на Maserati; Стирлинг Мосс купил Maserati 250F и участвовал на ней весь сезон 1954 года, заняв 13 место в зачёте пилотов.

В 1955 году на болиде устанавливают 5-ступенчатую коробку передач; инжекторную систему впрыска топлива (удалось достичь 240 л. с.) и дисковые тормоза Dunlop.

В 1956 году Стирлинг Мосс на 250F выиграл гонку в Монако и в Италии. В 1956 году шасси было усовершенствовано и получило индекс 250F Т2, для гонок на этой машине уже появляются наёмные пилоты. Разработанная Джулио Альфьери конструкция с использованием лёгких стальных труб держала жёсткий корпус. На некоторые болиды был установлен двигатель V12, преимущество которого над шестицилиндровым было неочевидным. Позже он был переработан в 3-литровый V12, на котором позже выиграли две гонки Cooper T81 и T86.

В 1957 году аргентинец Хуан Мануэль Фанхио выиграл четыре этапа чемпионата мира на Maserati 250F, в числе которых захватывающая победа на Гран-при Германии на Нюрбургринге 4 августа 1957 года, где он стартовал с поул-позиции, показал быстрейший круг в гонке и победил. В этой гонке Фанхио, отстававший от Майка Хоторна на 48 секунд, за 22 круга сократил отставание и обогнал британца, устанавливая быстрый круг десять раз.

В сезоне 1958 года 250F превзошли новые болиды с заднемоторной компоновкой. Тем не менее, 250F остаётся у частных владельцев, одна из которых женщина Мария-Тереза де Филиппис. Последним для автомобиля, как и для всей 2,5-литровый формулы, стал сезон 1960 года.

В общей сложности 250F участвовали в 46 гонках серии, 8 из которых были выиграны. Помимо этого 250F задействовались во многих гонках по всему миру, не вошедших в официальный Чемпионат мира Формулы-1.

Позже Стирлинг Мосс заявил, что Maserati 250F был лучшим гоночным автомобилем Формулы-1 с переднемоторной компоновкой, на котором он когда-либо ездил.

Результаты выступлений в ЧМ Формулы-1

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 250F. Обзорная статья
 Подробные истории шасси 250F
 Обзор 250F в автошоу Top Gear

Формула-1 в сезоне 1954
Формула-1 в сезоне 1955
Формула-1 в сезоне 1956
Формула-1 в сезоне 1957
Формула-1 в сезоне 1958
Формула-1 в сезоне 1959
Формула-1 в сезоне 1960
250F
Шасси Maserati Формулы-1
Автомобили Формулы-1 1954 года
Автомобили Формулы-1 1955 года
Автомобили Формулы-1 1956 года
Автомобили Формулы-1 1957 года
Автомобили Формулы-1 1958 года
Автомобили Формулы-1 1959 года
Автомобили Формулы-1 1960 года